El término Meissner puede hacer referencia a:
 Efecto Meissner. Fenómeno físico descubierto por el físico alemán Walther Meissner.
 Georg Meissner. Médico alemán descubridor del plexo de Meissner.
 Plexo de Meissner. Estructura situada en la pared del tubo digestivo
 Freda Meissner-Blau. Política austriaca.
 Hoher Meissner. Macizo montañoso de Alemania.
 Kimmie Meissner. Patinadora estadounidense.
 Oscilador Meissner. Tipo de oscilador, también conocido como oscilador Armstrong.
 Paul Traugott Meissner. Químico alemán.
 Plexo de Meissner descrito por el médico alemán Georg Meissner.
 Walther Meissner. Físico alemán discípulo de Max Planck.
 Meissner (Hesse), municipio del estado alemán de Hesse.